Kujallersuaq bezeichnet:
 Kujallersuaq (Insel, Sermilik), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kujallersuaq (Insel, Simiuttat), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland